Hypolite ist ein Familienname und ein Vorname. Zu den Personen mit diesem Namen gehören:

 Chekira Lockhart Hypolite, dominikanische Politikerin
 George Hypolite (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Hypolite Dupuis (1804–1879), kanadischer Pelzhändler
 Hypolite Figaro, ein französischer Radsportler
 Hypolite Taremae (* 1968), Politiker auf den Salomonen

Siehe auch:
 Hyppolite
 Hippolyte (Begriffsklärung)
 Hippolyt